Hung-shui Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongshui He (vattendrag i Kina, Gansu), 
 Hongshui He (vattendrag i Kina, lat 23,80, long 109,53), 

Robotskapade Kinaförgreningar